Kelečević ist der Familienname folgender Personen:
Marinko Kelečević (1985–2011), bosnischer Handballspieler
Siniša Kelečević (* 1970), kroatischer Basketballspieler